Kaulich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kaulich (um 1895–nach 1955), österreichischer Fußballfunktionär und Bundeskapitän

 Louise Kaulich-Lazarich (1856–1939), österreichische Opernsängerin 
 Wilhelm Kaulich (1833–1880), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer